PTV est un sigle qui peut signifier:

 "Personal Television" : mini-écran individuel de télévision que l'on trouve à bord des avions de type Airbus ou Boeing pour chaque siège.
 Société Télé Pakistan, une chaine nationale de télévision du Pakistan
 Passenger Transfer Vehicle, un type de bus utilisé dans certains aéroports
 Période de transmission des valeurs, dans les écoles d'Arts et Métiers ENSAM en France,
 Psychic TV, un groupe de rock anglais
 Problème de tournées de véhicules, un problème d'optimisation en informatique et logistique
 Presse Transfert à Ventouses : c'est une technique de presse permettant d'effectuer les transferts à l'aide de ventouses
 Principe des Travaux Virtuels en mécanique, qui est sensiblement le même principe que le Principe des puissances virtuelles
 Poids total volant : utilisé dans le domaine du parapente

Sigle de 3 caractères